Surinaamse Bodybuilding en Weightlifting Bond, officiële sportbond in Suriname
 Stichting Behoud Waterlinie Bommelerwaard, een belangenorganisatie in Zaltbommel